Наскальные изображения в Астувансалми () расположены в Финляндии на берегу озера Юовеси, представляющего собой часть озера Сайма. Это крупнейшая коллекция наскальной живописи во всей Фенноскандии, содержащая 65 рисунков. Первое сообщение о находке петроглифов опубликовал финский археолог Пекка Сарвас в 1968 г., хотя местным жителям изображения были известны и ранее.

В настоящее время рисунки располагаются на высоте 7,7 — 11,8 метров над уровнем озера Сайма, однако во времена создания рисунков его уровень был значительно выше. Наиболее старые из петроглифов датируются около 3000 — 2500 гг. до н. э. Они расположены на максимальной в той местности высоте (11 м над уровнем моря). Тогдашний уровень моря довольно быстро изменился на 2,5 метра после оползня Вуоксы. Позднее уровень моря постепенно опустился ещё на 8 метров до нынешнего уровня. Все более поздние изображения были выполнены рисовальщиками, подплывавшими к скалам на лодках.

Галерея

Примечания

Литература 
 Wirilander Hannele, Ristiinan historia 1, Pieksämäki 1989, pages: 18-20, 23, 31-34

Ссылки 

 Unesco world heritage site 
 Наскальные рисунки Астувансалми 
 Juha Pentikäinen: Astuvansalmi rituaalipaikkana

Археологические объекты в Финляндии
Петроглифы Европы
Европа медного века